Márton Zsolt (Budapest, 1977. március 8.) magyar nemzetközi futsal labdarúgó-játékvezető. Egyéb foglalkozása: mérnök-tanár. Hobbi: a hosszú távú futások (például a Bécs-Pozsony-Budapest szuper maraton), fényképezés, kutatás, olvasás, természetjárás.

Pályafutása
1996-ban megyei II. osztályú, majd 1997-ben megyei I. osztályú játékvezető lett. 1996-ban futsal NB. II-es, majd 1998-ban futsal NB. I-es országos minősítésű partbíró.

1998-ban kapott NB. III-as besorolást, majd az országos utánpótlás keretbe, mint asszisztens került felterjesztésre. 2005-ben asszisztensi szakmai munkáját elismerve került az országos lengető keretbe. 2006-ban elvégezte a Magyar Labdarúgó-szövetség Felnőttképzési Intézet kurzusát. 2006-tól NB. I-es asszisztens. 2012. nyarán visszavonult az országos kerettől.

NB. I-es asszisztálások száma: 78.

A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 2008-ban terjesztette fel nemzetközi, futsal játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe.

Családja
Felesége, Perepatics Lilla nemzetközi női futsal játékvezető.

Jegyzetek

Források
 Síp és Zászló – 2009 I. évfolyam 3. szám

1977-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők